Helmut Bieler ist der Name folgender Personen:

* Helmut Bieler (Komponist) (1940–2019), deutscher Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Helmut Bieler (Politiker) (* 1952), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Helmut Bieler-Wendt (* 1956), deutscher Improvisationsmusiker und Konzept-Komponist